Reynek může být:
příjmení
 Bohuslav Reynek (1892–1971), český básník a grafik
 Daniel Reynek (1928–2014), český fotograf, starší syn Bohuslava Reynka a Suzanne Renaud
 Jiří Reynek (1929–2014), český překladatel, grafik, mladší syn tohoto páru

astronomie
 Reynek (planetka) – planetka hlavního pásu, označená číslem 59830, objevená 10. září 1999 a pojmenovaná jménem Bohuslava Reynka